Crodegango, Crodogango, Godegrand o Chrodegang, puede hacer referencia a:

 Chrodegang de Metz (f. 766)
 Chrodegang de Sées (f. 775)